Кампаменто де ла КФЕ има више значења:

 Кампаменто де ла КФЕ (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Кампаменто де ла КФЕ (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кампаменто де ла КФЕ (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику